Ряд битв, або облог, пов'язаних із естонським містом Раквере (Везенберг, Раковор).

 Битва під Везенбергом (1268)
 Облога Везенберга (1574)
 Битва під Везенбергом (1581)
 Битва під Везенбергом (1603)
 Битва під Везенбергом (1704)